Vi sono stati almeno tre trattati siglati ad Amiens, nel corso del II millennio:
in epoca medievale, il Trattato di Amiens del 1279 venne siglato fra Filippo III di Francia e Edoardo I d'Inghilterra
nel XV secolo, il Trattato di Amiens del 1423 siglava una tripla alleanza tra gli Inglesi, i Bretoni e i Borgognoni;
in epoca contemporanea, il Trattato di Amiens del 1802 stabiliva la fine della guerra della Seconda coalizione contro Napoleone Bonaparte e i suoi alleati.